Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Chanda Rubin che ha battuto in finale María Antonia Sánchez Lorenzo 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Chanda Rubin (campionessa)
 Alexandra Stevenson (secondo turno)
 Conchita Martínez (primo turno)
 Clarisa Fernández (quarti di finale)

 Paola Suárez (quarti di finale)
 Magüi Serna (secondo turno)
 Iroda Tulyaganova (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Open 2003